Miejscowości w Polsce:
 Łaszew – wieś w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wierzchlas
 Łaszew – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w gminie Pleszew